Piloni ima više značenja:
 Piloni, Grosseto
 Piloni, Terni
 Piloni, Torino